

Carriera
Le sue prime presenze registrate in competizioni internazionali sono già nel 1963 in occasione delle gare del Tourist Trophy ma le prime presenze nelle classifiche del motomondiale risalgono a due anni dopo.

Il suo nome è stato in particolare legato alla classe 50 e alla Derbi con cui ha corso dal 1965 al 1969; con la vittoria ottenuta nel Tourist Trophy del 1968 (corredata di giro più veloce in gara) ha ottenuto anche la prima vittoria nella storia per la casa motociclistica spagnola.

Nei primi tempi della sua carriera ha corso anche con veicoli di un'altra casa spagnola, la Bultaco mentre, al rientro nelle competizioni dopo quasi dieci anni, si è legato a case motociclistiche italiane come la Morbidelli (con cui ha vinto il suo quarto gran premio, quello del Belgio 1979, vittoria ottenuta grazie al boicottaggio da parte dei piloti ufficiali dovuto alla scarsa sicurezza del Circuito di Spa-Francorchamps) e la MBA. Smith vanta al suo attivo anche due titoli di Campione del Mondo (1979 e 1981) nella categoria TT Formula 3.

In totale nel Motomondiale ha vinto 4 gran premi e, come migliori risultati stagionali, ha ottenuto due terzi posti nella cilindrata minore.

Risultati nel motomondiale

Classe 50

Classe 125

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Piloti della classe 50
Piloti della classe 125
Piloti della classe 250
Piloti della classe 350
Piloti della classe 500